Kecak, dans welke ook wel Apendans genoemd wordt
 Apendans (Den Haag), een steeg in het centrum van Den Haag